Il Papiro 69 (69) è un piccolo frammento contenente un brano in lingua greca del Vangelo secondo Luca, scritto nel III secolo. Fa parte della collezione dei Papiri di Ossirinco (P. Oxy 2383).

Contenuto del papiro 
Il frammento omette il contenuto dettagliato della preghiera di Gesù (episodio dell'agonia di Gesù al Getsemani) contenuta in Luca . In Luca  è Pietro, e non Gesù, a guardare.

Claire Clivaz ha suggerito che 69 sia «un testimone dell'edizione marcionita del Vangelo di Luca».

Il testo greco è rappresentativo del tipo testuale occidentale. Secondo Kurt Aland, il testo è estremamente libero, «caratteristico dei precursori del testo D», e perciò Aland l'ha collocato nella categoria IV.

Testo 

Recto
[recto]
 [εις πειρασ]μ[ον] [41] κ̣[αι αυτος απεσ]
 [πασθη απ αυτων ωσ]ε̣ι λιθου β̣ο̣λ̣[ην]
 [και θεις τα γονατα προσ]η̣υ̣χ̣ε̣τ̣ο̣
 [45] [ελθων προς τους μ̣αθ]ητ[ας ευ]
 [ρεν αυτους καθευ]δοντας κοι
 [μωμενους αυτους απο τη]ς̣ λυπης [46] [κ]α̣ι̣
 [ειπεν αυτοις] τ̣ι κ̣α̣θευδ̣ε
 [τε ανασταντες πρ]ο̣σ̣ευχεσ̣θ̣ε
 [ινα μη εισελθητε εις πει]ρ̣ασμ̣ο̣ν̣
 [47] [ετι δε αυτου λαλουντος ι]δου̣
 [οχλος και ο λεγομενος ιου]δ̣ας
 [εις των ι̅β̅ προηρχετο α]υ̣[τ]ους
 [και εγγισας εφιλησε]ν̣ τ̣ον ι̣̅η̅ν̅
 [48] [ι̅η̅ς̅ δε ειπεν αυτω ιουδα φι]λ̣η̣[ματι

Verso
 [58] – [ιδων] α̣υ̣[τ]ω̣ ε̣[φη και συ εξ αυτων ει]
 ο̣ δ̣ε ειπεν [α̅ν̅ε̅ ουκ ειμι [59] και δι]
 α̣σ̣τασης ωσ̣[ει ωρας α̅ αλλος τις ισχυ]
 ριζ̣ετο λεγω[ν επ αληθειας και]
 ου̣τ̣ο̣ς ην μ[ετ αυτου και γαρ γα]
 λ̣[ι]λ̣α̣ιος εστ̣[ιν] [60] [ειπεν δε ο πετρος]
 α̣ν̣̅ε ουκ οι[δα ο λεγεις και ετι]
 αυτου λαλου̣[ντος παραχρημα]
 ε̣φωνησεν̣ [αλεκτωρ] [61] [και στρα]
 φεις ο πε̣τ̣ρ̣[ος ενεβλεψεν αυ]
 τω τοτε [υπεμνησθη ο πετρος]
 τ̣ου ρημ[ατος του κ̅υ̅ ως ειπεν]
 αυ̣τω π[ριν αλεκτορα φωνησαι ση]
 μ̣[ερον απαρνηση με τρις] [62] [και]

Note

Bibliografia 
 Clivaz,C., (2005) The Angel and the Sweat Like "Drops of Blood" (Lk 22:43-44): P69 and f13, HTR 98, doi:10.1017/S0017816005001045
 Ehrman & Plunkett (1983), The Angel and the Agony: The Textual Problem of Luke 22:43 44, Catholic Biblical Quarterly,45, pp. 401–16. 
 Head (1993), Peter M., Christology and Textual Transmission: Reverential Alterations in the Synoptic Gospels, Novum Testamentum, Vol. 35, Fasc. 2 (Apr., 1993), esp. pp. 123–126. 
 Wayment (2008), Thomas A., A new transcription of POxy 2383 (P69), NovT 50, pp. 351–57.

Voci correlate 
 Fonti del testo greco della Bibbia
 Elenco dei papiri del Nuovo Testamento
 Edizione critica
 Agonia di Gesù al Getsemani

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Papiro 069
P 069
P 069
Papiro 069